Le terme « mémoire » réfère à différentes choses selon le genre, le nombre (le fait qu'il soit comptable ou non comptable), le domaine et le contexte.

L'étymologie du mot « mémoire » est formée à partir du nom commun d'origine latine « memoria » qui signifie mémoire. Ce mot est apparu dans la langue française dès 1050.

Nom commun 
 En biologie :
la mémoire immunitaire est la capacité du système immunitaire adaptatif à reconnaître des antigènes.
la mémoire nucléaire est la conservation de l'état d'expression de la chromatine dans une lignée cellulaire.
 En informatique et électronique numérique, les mémoires sont des dispositifs physiques permettant la conservation et la restitution d'information ou de données.
 En intelligence économique, la mémoire d'un organisme est sa capacité à transformer des informations brutes en connaissances partagées par le personnel de cet organisme et ses partenaires.
 En physique, la mémoire de forme est, pour un alliage, la capacité de retourner à sa forme initiale après une déformation.
 En science-fiction, la mémoire génétique est la capacité d'un nouveau-né à venir au monde avec toute la mémoire de ses ancêtres inscrits dans son patrimoine génétique.
 En sciences humaines, on distingue différents types de mémoire :
 En psychologie cognitive, la mémoire est la faculté de l'esprit ayant pour fonction d'enregistrer, conserver et rappeler des informations. On distingue :
 la mémoire sensorielle
 la mémoire de travail
 la mémoire à court terme
 la mémoire à long terme
 la mémoire eidétique
 La mémoire collective désigne les souvenirs partagés au sein d'une collectivité.
 Le devoir de mémoire désigne un devoir moral attribué à des États d'entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé.
 En psychanalyse, le terme de mémoire est relié à la métapsychologie et en premier lieu à la première topique et donc la notion d'inconscient, de refoulement.
 Un mémoire est un document permettant d'exposer son opinion concernant un sujet donné.
 Mémoire judiciaire
 Mémoire technique
 Un mémoire est une  (Le Petit Robert, 2014 « 2. Mémoire » (masculin))
 Des mémoires sont des autobiographies ou des recueils de souvenirs.
 Dans la liturgie de rite romain, une mémoire est une célébration .

Arts

Films 
 La Mémoire, film de Youssef Chahine sorti en 1982.
 Mémoires, film documentaire de Jean-Jacques Andrien sorti en 1984.

Livres 
 Mémoires, compilation de souvenirs de Philippe Aubert de Gaspé parue en 1866.
 Mémoires, livre de Guy Debord paru en 1958.
 Mémoires, livre d'entretiens entre Jacques Delors et Jean-Louis Arnaud, paru en 2003.

Peintures 
 La Mémoire, tableau de René Magritte réalisé en 1948.
 Mémoires (d'après Nicolas Poussin) et Mémoire (Bacon d'après Montgomery) sont des tableaux du peintre péruvien Herman Braun-Vega de 2007. Mémoires est aussi le titre de plusieurs de ses expositions, au Musée du Château des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard et au Musée de Teruel en Espagne en 2006, à Rouen en 2007 et à la Maison des arts d'Antony en 2009. La notion de mémoire est une constante dans l'œuvre de cet artiste à partir des années 1980 avec des expositions intitulées Paysages-Mémoires en 1984, Mémoires dénudées en 1987 et Mémoires et filiations de 2012 à 2015. À travers son œuvre, il cherche à stimuler les trois mémoires du spectateur : la mémoire cultivée à travers des références à l'histoire de l'art, la mémoire sociale et politique à travers notamment des transferts de coupures de presse et la mémoire du quotidien à travers un langage pictural clairement figuratif.

Informatique 
 Mémoire flash
 Mémoire holographique
 Mémoire de masse
 Mémoire morte
 Mémoire partagée
 Mémoire à tores magnétiques
 Mémoire vive

Voir aussi

Bibliographie 
 Georges Chapouthier, Michel Laguës, Denis Beaudouin, L’invention de la mémoire. Écrire, enregistrer, numériser, CNRS éditions, 2017
 Francis Eustache, ss dir., La mémoire au futur, éd. Le Pommier, 2018, col. Essais, 156 p.

Articles connexes

Références